Суперкубок Албанії з футболу 1998 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 жовтня 1998 року між чемпіоном Албанії клубом Влазнія та переможцем кубку Аполонією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

1998
Албанія